Dreisbach ist der Name folgender Orte:
 Dreisbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz 
 Dreisbach (Ehringshausen), Ortsteil der Gemeinde Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Dreisbach (Mettlach), Ortsteil der Gemeinde Mettlach im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Dreisbach (Siegen), Wohnplatz bei Siegen, zugehörig zu Niederschelden im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dreisbach (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
historisch:
 frühere Ortsbezeichnung für einen Teil von Dreis-Tiefenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 frühere Ortsbezeichnung für Niederdreisbach im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Dreisbach ist der Name von Fließgewässern:
 Alter Dreisbach, linker Zufluss der Nister (zur Sieg) bei Hardtermühle, Ortsgemeinde Hahn bei Marienberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Dreisbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr in der Eifel beim Laufenbacher Hof nahe Fuchshofen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Bröl), rechter Zufluss der Bröl in Ingersau (Neunkirchen-Seelscheid), Rhein-Sieg-Kreis, Neunkirchen-Seelscheid, Nordrhein-Westfalen
 Dreisbach (Daade), linker Zufluss der Daade in Niederdreisbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Geeser Bach), linker Zufluss des Geeser Bachs (zur Kyll) bei Gees (Gerolstein), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Lemp), rechter Zufluss der Lemp bei der Grundmühle nahe Kölschhausen (Ehringshausen), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Dreisbach (Kyll) (Treisbach), rechter Zufluss der Kyll in Lissingen (Gerolstein), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn nahe Feudingen (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dreisbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei der Dreismühle nahe Kesten, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Nister) – siehe oben →Alter Dreisbach
 Dreisbach (Nuhne), linker Zufluss eines Nuhne-Mühlengrabens nahe Braunshausen (Hallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Dreisbach (Oosbach), rechter Zufluss des Oosbachs (zur Kyll) bei Duppach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg im Siegerland in Dreis-Tiefenbach (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dreisbach (Saar) (Salzbach), linker Zufluss der Saar bei Dreisbach (Mettlach), Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Dreisbach (Wenigbach), rechter Zufluss des Wenigbachs in der Eifel bei Pomster, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Dreisbach (Wesebach), rechter Zufluss des Wesebachs in Gellershausen (Edertal), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Dreisbach (Wiehl, Bach), rechter Zufluss der Wiehl bei Siefen (Oberwiehl), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Dreisbach ist der Name einer ehemaligen Eisenerzgrube:
 Alte Dreisbach, in Siegen-Niederschelden, Nordrhein-Westfalen

Dreisbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Fuchs-Dreisbach (* 1977), deutsche Politikerin (CDU)
 Elisabeth Dreisbach (1904–1996), deutsche Erzieherin, Missionarin und Schriftstellerin
 Gesine Dreisbach (* 1968), deutsche Psychologin
 Heinrich Dreisbach (1881–1967), deutscher Verleger und Heimatdichter

Siehe auch:
 Treisbach